Txapàievo (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Txapàievo (Pervomàiskoie), localitat de Crimea, a Rússia
 Txapàievo (Krasnogvardéiskoie), localitat de Crimea, a Rússia